Polska dywizja piechoty:
 20 Dywizja Piechoty – wielka jednostka piechoty Wojska Polskiego okresu II RP

Niemiecka dywizja piechoty:
 20 Dywizja Cesarstwa Niemieckiego – dywizja piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 20 Dywizja Piechoty (zmot) – zmotoryzowana dywizja piechoty z okresu II wojny światowej
Węgierska dywizja piechoty:
 20 Dywizja Piechoty (Węgry)